Punctillum är ett släkte av svampar. Punctillum ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Punctillum